Босиљак се може односити на:

Босиљак, вишегодишњу зељасту биљку
Босиљак (часопис), хрватски часопис за младе